Czerwony Kapturek – tytuł baśni oraz przezwisko jej głównej bohaterki

Filmy 
 Czerwony Kapturek – radziecki krótkometrażowy animowany film czarno-biały z 1937 roku
 Czerwony Kapturek – film z 1962 roku
 Czerwony Kapturek – film z 1988 roku
 Czerwony Kapturek – film z 1995 roku
 Czerwony Kapturek – film z 1997 roku
 Czerwony Kapturek - prawdziwa historia – film z 2005 roku
 Czerwony Kapturek – film z 2006 roku
 Czerwony Kapturek 2. Pogromca zła – film z 2011 roku
 Czerwony Kapturek – film z 2012 roku

Inne  
 Czerwony Kapturek – bajka muzyczna